Caiuá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caiuá (ort), São Paulo, 
 Caiuá (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar